

Топоніми 
 Сібукава — місто в Японії, у префектурі Ґумма.
 Сібукава — колишній повіт в Японії, у префектурі Осака.

Персоналії 
 Сібукава — японське прізвище.